Коровники — село у Підкарпатському воєводстві Польщі.
 Коровники — село в Кардимовському районі Смоленської області РФ.
 «Коровники» — слідчий ізолятор в Ярославлі, за часів СРСР — «політізолятор».